Gledhill ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Gledhill (1949–2021), britischer anglikanischer Bischof
 Keith Gledhill (1911–1999), US-amerikanischer Tennisspieler
 Walter Gledhill (1854–1917), englischer Schachspieler